Paola peut désigner :

Paola 
 Paola est un prénom.

Patronyme 

 Andrea Di Paola (né en 1970), astronome italien ;
 Danna Paola (née en 1995), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Saint Francisco de Paola (1416-1507), religieux ermite, et fondateur des frères minimes ;
 Francesco di Paola Cassetta (1841-1919), cardinal italien ;
 Karen Paola (née en 1985), actrice et chanteuse chilienne ;
 Power Paola (née en 1977), caricaturiste et dessinatrice colombo-équatorienne de bande dessinée ;
 Vincenzo Di Paola (1910-1988), pianiste et compositeur italien.

Toponyme

Paola, une ville de l'État du Kansas, aux États-Unis ;

Paola, une commune italienne ;

Paola, une ville de Malte

Autre 
 (2973) Paola est un astéroïde.
 Paola Ruffo di Calabria, reine des Belges, (1937-?)

Titre 

 L'Affaire Paola est un roman policier de l'écrivain américaine Donna Leon.
Patronyme italien
Patronyme hispanique